Slovo bula (z latinského bulla) má několik významů:

 bula (pečeť) – kovová pečeť
 bula (listina) – listina označená podle pečeti (např. Zlatá bula Karla IV., Zlatá bula sicilská)
 papežská bula – latinské označení slavnostního výnosu papeže
 Bulla (cognomen) – římské cognomen

geografické pojmy
 Bula (řeka) – řeka v Čuvašsku
 Bula (město) – město v Guineji-Bissau

biologické rody
 Bulla (plži) – rod plžů ze skupiny zadožábří
 Bulla (houby) – rod pečárkotvarých hub 

příjmení osob
 Anton Bulla – slovenský fotbalista
 Bronisław Bula - polský fotbalista
 Jan Bula – český kněz

 podobné
 buly (bully) – vhazování (lední hokej)

Externí odkazy